Алекса́ндр Дени́сович Метелёв (, Майкоп — 26 октября 1937, Москва) — советский государственный деятель и журналист.
Расстрелян 26 октября 1937 года. После смерти Сталина посмертно реабилитирован.

Биография 
Родился в русской крестьянской семье, переехавшей в Унароково. В 1906—1908 годы работал учеником в Майкопской типографии.

В 1909 году уехал в Петербург; работал слесарем (механический, чугунолитейный, Русско-Балтийский вагоностроительный заводы). В 1913—1914 годах был рабкором газеты «Правда», сотрудничал в журналах «Вопросы страхования», «Металлист». С 1912 года — член РСДРП. За революционную деятельность был арестован; служил рядовым в штрафном батальоне (Кавказский фронт).

Участвовал в штурме Зимнего дворца.

В марте 1918 года организовывал Унароковский ревком. В составе унароковского отряда воевал против отряда генерала Корнилова.

С июня по август 1918 года — член Архангельского губисполкома и Архангельского горкома партии. О положении в Архангельской губернии докладывал В. И. Ленину в Кремле. Осенью 1918 — зимой 1919 года служил политработником в 6-й армии Северного фронта.

В 1919 году — член Пензенского губисполкома и губкома партии; был делегатом (от Пензенской парторганизации) VIII съезда РКП(б) (1919).

В 1920 году — секретарь комитета ВКП(б) Баталпашинского отдела,  первой партийно-советской газеты «Баталпашинская правда». Делегат IX конференции РКП(б) (1920). С ноября 1920 года стал первым председателем исполкома Майкопского отдела, с января 1921 года — членом исполкома Кубано-Черноморской области.

С 1924 года — на хозяйственной работе: управляющий Кремлём и домами ВЦИК, заведующий хозяйственным управлением ЦИК СССР, заместитель редактора газеты «Известия» по хозяйственной части (1925—1927). В 1927—1933 годы работал в Наркомате финансов, занимался вопросами животноводства, созданием первых зерносовхозов.

C 17 октября 1933 по июнь 1937 — уполномоченный ЦИК СССР по Сочинскому курорту и группе курортов Кавказских Минеральных Вод. Руководил генеральной реконструкцией Сочи-Мацестинского курорта.

5 мая 1937 года был арестован. 26 октября 1937 года Военной коллегией Верховного суда СССР по обвинению в участии в контрреволюционной террористической организации приговорён к высшей мере наказания; в тот же день расстрелян.

Похоронен на Донском кладбище.

Реабилитирован 13 октября 1955 года Военной коллегией Верховного суда СССР.

Избранные труды 
 Метелев А. Д. Итоги и перспективы строительства зерносовхозов. — Саратов: Гос. изд-во, 1930. — 46 с.
 Метелев А. Д. Напольное хранение зерна. — М.; Л.: Огиз — Гос. изд-во с.-х. и колхоз.-кооп. лит-ры, 1931. — 30 с. — 50000 экз.

Адреса 
В Сочи — проспект Сталина, д.28.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 

Родившиеся в Майкопском отделе
Журналисты газеты «Правда»
Участники Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России (красные)
Делегаты VIII съезда РКП(б)
Репрессированные в СССР
Расстрелянные в РСФСР
Казнённые в 1937 году
Посмертно реабилитированные в СССР